Paulun ist der Familienname folgender Personen:

 Benedikt Paulun (* 1990), deutscher Schauspieler
 Carsten Paulun (* 1967), deutscher Journalist und Reporter
 Dirks Paulun (1903–1976), Hamburger Journalist und Schriftsteller
 Erich Paulun (1862–1909), deutscher Arzt